Pachypleurum albomarginatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Josef Ivanovich Ruprecht. Pachypleurum albomarginatum ingår i släktet Pachypleurum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
albomarginatum